Schinner ist der Familienname folgender Personen:

 Augustine Francis Schinner (1863–1937), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher
 Katharina Schinner-Krendl (* 1979), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete und Gemeinderat
 Paul Schinner (* 1937), deutscher bildender Künstler

Siehe auch:
 Schinnerer
 Schiner